Ольшаница () — железнодорожная станция Казатинского отделения Юго-Западной железной дороги. Расположена на участке Фастов I — Мироновка между остановочными пунктами Бушево и Лютарский. Расстояния до транзитных пунктов: Фастов I — 78 км, Мироновка — 25 км.

Станция находится в селе Ольшаница Ракитнянского района Киевской области.

Открыта в 1876 году. В 1963 году линия электрифицирована.

Источники 
 Украина. Атлас железных дорог. — Киев: ГНПП «Картография», 2008. — 80 с. — ISBN 978-966-475-082-7 
 Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М.: Транспорт, 1981.

Ссылки 
 Расписание поездов по станции на Яндекс.Расписаниях
 Расписание пригородных поездов на сайте ЮЖД
 Станция Ольшаница на Фотолиниях 

Станции Юго-Западной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Киевской области